Влади́мир Молотко́в:
 Молотков, Владимир Герасимович (1903—1976) — советский патологоанатом.
 Молотков, Владимир Михайлович (1922—1943) — Герой Советского Союза.